Paris-Trouville est une ancienne course cycliste française, organisée de 1893 à 1916 entre la Capitale et la ville de Trouville-sur-Mer située dans le département du Calvados en Normandie.

Palmarès 

|-
|1893
| Charles Meyer 
| Charles Nicodémi
| Jules Dubois 
|-
|1894
| Albert Mercier
| E. Parmentier
| Georges Ducom
|-
|1916
| Hubert Samyn
| Ali Neffati
| Charles Verkeyn
|-
|}

Notes et références

Liens externes et internes 
 Paris-Trouville 1916
 Liste des anciennes courses cyclistes

Compétition cycliste en Île-de-France
Compétition cycliste dans le Calvados
Événement sportif en France
Compétition fondée en 1893
Ancienne course cycliste